Wilhelm Hofmeister (botanico): un biologo e botanico tedesco del XIX secolo;
Wilhelm Hofmeister (designer): un designer automobilistico tedesco del XX secolo.